Jan Maenen (burgemeester), burgemeester van Elsloo en Vaals, (1913-2003)
 Jan Maenen (parlementariër), Eerste en Tweede Kamerlid, (1903-1979)